Килгур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Килгур, Дэвид (род. 1941) — канадский политик, адвокат (барристер и солиситор) и писатель.
 Килгур, Фредерик Гридли (1914—2006) — американский библиотекарь, писатель, учёный.